Gramann ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gramann (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Johann Gramann (1487–1541), deutscher Theologe, Reformator, Domprediger und Dichter von Kirchenliedern
 Karola Gramann (* 1948), deutsche Filmkuratorin
 Klaus Gramann, Fachgebietsleiter Biopsychologie und Neuroergonomie an der Technischen Universität Berlin; Direktor des Berlin Mobile Brain/Body Imaging Labs
 Richard Gramann von Nickenich (~1450–1513), deutscher Philosoph, Diplomat und Rechtsgelehrter
 Theodor Gramann (1571–1629), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Ulrike Gramann (* 1961), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Grahmann
 Kramann